Gentile kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Gentile (ö),

Italien 

 Gentile (ort), Veneto, Provincia di Padova,

Person 
 Giovanni Gentile

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar